Skok wzwyż kobiet – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Terminarz

Rekordy

Rezultaty

Kwalifikacje 
Awans: 1,92 (Q) lub dwanaście najlepszych rezultatów (q). Do eliminacji zgłoszono 26 zawodniczek. Źródło: .

Finał 
Źródło: .

Uwagi

Przypisy 

Skok wzwyż kobiet